Kettle Falls peut désigner :
 Chutes de Kettle, des chutes sur le fleuve Columbia
 Kettle Falls, une ville de l'État de Washington, à proximité des chutes